Кагарлык () — название населённых пунктов на Украине:
 Кагарлык — город в Киевской области, центр Кагарлыкского района.
 Кагарлык — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Кагарлык — село в Беляевском районе Одесской области.

См. также 
 Кагарлицкий
 Каргалык